Austriaci